Ефи́м Ио́сифович Альпе́рин (псевдоним — Ефим Ясный; 17 апреля 1924, Каменец-Подольский — 10 февраля 1977, Каменец-Подольский) — советский украинский писатель и . Кандидат филологических наук (1972). Член Союза журналистов СССР. Отец джазмена Михаила Альперина.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны (1945).

В 1955 году окончил Каменец-Подольский педагогический институт (ныне Каменец-Подольский национальный университет).

Работал директором школы в селе Голосков Каменец-Подольского района (1959—1961), в редакции газеты «Прапор Жовтня» (), старшим преподавателем Каменец-Подольського педагогического института.

Повесть «Атака» (1971; прототип главного героя жил и работал в Каменце-Подольске), «Никита Годованец» (1973). Член редколлегии литературно-художественного альманаха «Каменец-Подольский» (1956).

Последователь творчества Никиты Годованца. Кандидатская диссертация «Украинская басня и творчество Никиты Годованца» (1972, Институт литературы им. Шевченко АН УССР).

Примечания

Литература 
 Мацько В. Літературне Поділля. — Хмельницький, 1991. — С. 74.
 Слободян М. Двадцять діб у броні // Прапор Жовтня. — 1972. — 4 жовтня. — С. 4.
 Годованець М. Плід багаторічного пошуку: Книги наших земляків // Прапор Жовтня. — 1973. — 17 лютого. — С. 4.
 Будзей Олег. Забуте амплуа незабутнього журналіста: Ювілеї // Подолянин. — 2004. — 16 квітня. — С. 5.

Персоналии по алфавиту
Писатели СССР
Писатели Украины
Литературоведы СССР
Литературоведы Украины
Выпускники Каменец-Подольского университета
Родившиеся в Каменце-Подольском
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Родившиеся в 1924 году
Родившиеся 17 апреля
Умершие в 1977 году
Умершие 10 февраля
Умершие в Каменце-Подольском
Преподаватели Каменец-Подольского университета
Директора школ
Кандидаты филологических наук